Stati Uniti d'America
 Columbia Falls – città della Contea di Washington, Maine
 Columbia Falls – città della Contea di Flathead, Montana